Bungard ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
Bungard (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
Bungard (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu